HMS Hebe je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Hebe (1782) 
 HMS Hebe (1804) 
 HMS Hebe (1826) 
 HMS Hebe (1892) 
 HMS Hebe (1936)

Hebe